Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2016 проводился с 8 по 10 апреля 2016 в городе Абердин.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2016, который состоялся в октябре 2016 в городе Казань (Россия).

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории) команда скипа Кэмерона Брайса, победившая в финале команду скипа Blair Fraser. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Крейга Уодделла и Брюса Моуэта.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник:)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Graeme Penny    ||  * || 3:7|| 7:8|| 1:6|| 8:5||  - || 4:9|| 1 || 4 ||5
|-
| 2||align=left|Крейг Уодделл   || 7:3||  * || 3:7|| 5:2|| 7:5|| 5:4||2:10|| 4 || 2 ||3
|-
| 3||align=left|Брюс Моуэт      || 8:7|| 7:3||  * || 2:6|| 5:4|| 6:0|| 1:9|| 4 || 2 ||3
|- bgcolor=#ccffcc
| 4||align=left|Кэмерон Брайс   || 6:1|| 2:5|| 6:2||  * || 8:2|| 7:4|| 9:7|| 5 || 1 ||1
|-
| 5||align=left|Stuart Marshall || 5:8|| 5:7|| 4:5|| 2:8||  * || 4:7|| 5:6|| 0 || 6 ||7
|-
| 6||align=left|Amy Bryce       ||  - || 4:5|| 0:6|| 4:7|| 7:4||  * || 1:4|| 1 || 4 ||5
|- bgcolor=#ccffcc
| 7||align=left|Blair Fraser    || 9:4||10:2|| 9:1|| 7:9|| 6:5|| 4:1||  * || 5 || 1 ||2
|}
  Проходят в плей-офф.

 Плей-офф Финал.' 10 апреля, 14:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2016

Спорт в Шотландии в 2016 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд